Ōno (Fukui), ciutat de la prefectura de Fukui, al Japó
 Ono (Hyōgo), ciutat de la prefectura de Hyōgo, al Japó
 ONO, companyia espanyola de telecomunicació